Сезон 2000 года стал для ФК «Спартак» Москва 9-м в чемпионатах России высшего дивизиона.

Перед началом сезона в команду пришли молодой полузащитник из «Днепра» Максим Калиниченко и защитник из «Факела» Александр Щёголев. Вернулись из «Сатурна» Максим Бузникин, а из «Динамо» Николай Писарев.

В первом матче чемпионата страны «Спартак» дома уверенно победил «Аланию» (3:1). В первых 10 матчах спартаковцы потеряли лишь два очка — в ничейном поединке третьего тура с «Локомотивом» и к началу второго круга преимущество красно-белых над «Локо» составляло восемь очков. 13 мая 2000 года после победы над «Анжи» (1:0) Романцев сказал: «Я разочарован командой, на что-то в этом сезоне претендующей». После этого Дмитрий Хлестов уехал в «Бешикташ», Бузникин вновь оказался в «Сатурне» вместе с Эдуардом Мором и Алексеем Мелёшиным. В «Черноморец» перешёл югослав Милан Иович. Вместо них из «Шахтёра» был взят в аренду игрок атаки из Латвии Андрей Штольцерс, из Грузии приехал молодой защитник Отар Хизанейшвили, в «Черноморце» купили защитника Тчуйсе, из Бразилии пришёл защитник Алешандре и форвард Маркао.

С 18-го по 20-й туры впервые с 1986 года «Спартак» потерпел три поражения подряд, причём все в Москве — от «Локомотива», «Крыльев Советов» и ЦСКА, а в столице красно-белые последний раз уступали трижды подряд и вовсе в 1945 году. В Лиге чемпионов «Спартак» впервые за пять лет удалось пройти первый групповой турнир. Мадридский «Реал», «Байер» из Леверкузена и «Спортинг» из Лиссабона «Спартак» обыграл как минимум по разу, а португальцев и вовсе дважды. Более того, в Лиссабоне «Спартак», разгромил хозяев со счётом 3:0.

В начале второго группового турнира красно-белые принимали «Арсенал». В начале матча «Спартак» пропустил, но потом забили четыре мяча, дубль сделал Маркао, по мячу забили Егор Титов и Робсон. Но дальше спартаковцы проиграли четыре матча с общим счётом 0:8, а в последнем туре против «Лиона» сыграли вничью 1:1.

Команда

Основной состав

Трансферы 
Список игроков пришедших в клуб в ходе сезона 2000:

Список игроков ушедших из клуба в ходе сезона 2000:

 Информация по игрокам пришедшим и покинувшим клуб неполная. Нет данных по зимнему трансферному окну 1999/2000.

Чемпионат России 2000

Турнирная таблица

Результаты матчей 
 Нумерация туров может отличатся от из-за переносов матчей.

Статистика в чемпионате России

Кубок России 1999/00

Кубок России 2000/01

Лига чемпионов 2000/01

Первый групповой этап

Турнирная таблица (Группа A)

Матчи (Группа А)

Второй групповой этап

Турнирная таблица (Группа C)

Матчи (Группа C)

Второй дивизион ПФЛ 2000 (дублирующий состав) 

Дублирующий состав московского «Спартака» в сезоне 2000 года выступал во Второй лиге, западной зоне.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Кубок чемпионов Содружества 2000

Премьер-лига

Итоговая таблица

Финальная группа

Итоговая таблица

Финал

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сезон клуба на сайте Fanat1k.ru
 Матчи команды в чемпионате России на сайте Fanat1k.ru
 Матчи команды в Лиге чемпионов на сайте Fanat1k.ru
 Матчи команды в Кубке России 1999/00 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи команды в Кубке России 2000/01 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи команды в чемпионате России на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи команды в Лиге чемпионов на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи команды в Кубке России 1999/00 на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи команды в Кубке России 2000/01 на сайте Fc-dynamo.ru

2000
Спартак Москва
2000
Чемпионат России по футболу 2000